Cabré puede hacer referencia a:

Jaume Cabré, filólogo y escritor español.
Jordi Cabré; abogado, periodista y novelista español.
Juan Cabré, arqueólogo español.
Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano.
Maria Teresa Cabré, lingüista española.
Mario Cabré; torero, actor y presentador de televisión español.
Nicolás Cabré, actor argentino.